Liotta est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
, chimiste et professeur américain
 (né en 1924), chirurgien cardiologue argentin
, administrateur américain en défense
 (née en 1960), artiste visuelle américaine
 (né en 1947), chercheur américain en biologie
Ray Liotta (1954-2022), acteur et producteur américain
 (né en 1980), entraineur américain de football américain
 (1935-2018), homme politique italien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien